El Pacífico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pacífico, Puebla, Pantepec, 
 El Pacífico, Veracruz, Espinal, 
 El Pacífico, Coahuila, Matamoros, 
 El Pacífico, Oaxaca, San Mateo del Mar, 

Robotskapade Mexikoförgreningar